Carthy ist der Familienname folgender Personen:

 Eliza Carthy (* 1975), britische Musikerin
 Hugh Carthy (* 1994), britischer Radrennfahrer
 Martin Carthy (* 1941), britischer Folksänger
 Matt Carthy (* 1977), irischer Politiker

Siehe auch:
 Carty
 McCarthy